François de Pletincx de Bois deChêne (Bergen, 15 september 1751 - 2 juni 1842) was een Zuid-Nederlands edelman.

Geschiedenis
In 1678 verleende koning Karel II van Spanje erfelijke adel aan Pierre Pletincx.

Levensloop
François-Bernard de Pletincx, heer van de Bois de Chêne, werd luitenant in Oostenrijkse dienst. Hij was een zoon van Pierre-Ignace de Pletincx en van Marie-Caroline de Winckelbauer. Hij trouwde met Léopoldine Staumont (1755-1837). Ze kregen vier kinderen.
 Pierre de Pletincx (1791-1873), ontvanger van belastingen en accijnzen, trouwde met Flore Rasez (1794-1830) en vervolgens met Eliza Degorge (1811-1872). Ze kregen twee kinderen uit het eerste huwelijk en vier kinderen uit het tweede huwelijk.
Gustave de Pletincx (1824-1897), ontvanger van belastingen, trouwde met Sophie Rouhette de Monferrand (1832-1904). Ze hadden vijf kinderen, zonder verdere afstammelingen.

De familie doofde uit bij de dood in 1945 van Marie-Sophie de Pletincx.

Literatuur
 Généalogie Pletincx, in: Annuaire de la noblesse de Belgique, 1860.
 Oscar COOMANS DE BRACHÈNE, État présent de la noblesse belge, Annuaire 1996, Brussel, 1996.

Zuid-Nederlandse adel (voor 1830)
Belgische adel in de 19e eeuw